Эфоры — выборная должность исполнительной власти в Древней Спарте.
 Эфор Кимский — древнегреческий историк из эолидского города Кимы.